koń ardeński
 Arden International
geografia:
 Arden – miejscowość w Danii
 Arden – historyczna gmina w Danii
 Arden – wieś w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle, USA
 Arden (ang. Arden Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River, USA
 Las Arden – fikcyjny las w powieściach Rogera Zelazny’ego
 Arden - obszar głównie w Warwickshire, w którym znajdują się miejscowości:
 Hampton-in-Arden – wieś w Anglii
 Henley-in-Arden – miasto w Anglii
 Tanworth-in-Arden – wieś w Anglii
osoby:
 Charles Arden-Clarke – brytyjski administrator kolonialny
 Charles Frederick Arden-Close – angielski geograf
 Don Arden – menedżer zespołów muzycznych
 Eve Arden – amerykańska aktorka
 Jann Arden – kanadyjska piosenkarka
 Mary Arden – matka Williama Szekspira
Zobacz też:
 Ardennes – departament we Francji
 Enoch Arden – film